Змагання з греко-римської боротьби серед чоловіків у ваговій категорії до 63 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2021 відбулись 9 та 10 жовтня в Осло (Норвегія).

Призери

Змагання 
Основна сітка

Втішний раунд

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт

чоловіки, греко-римська боротьба, до 63 кг